Натуральне число 1503
 1503 рік до нашої ери
 1503 рік нашої ери